Ксі — літера грецької абетки.
 Ксі — літера кириличної абетки.